Erik Ronald Pettersson, švedski hokejist, * 16. april 1935, Surahammar, Švedska, † 6. marec 2010 Göteborg.

Pettersson je vso kariero igral v švedski ligi za klube Surahammars IF, Södertälje SK in Västra Frölunda HC Indians. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene srebrne medalje, in desetih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih, srebrnih in bronastih medalj. Za reprezentanco je odigral 252 tekem. Kot selektor je vodil švedsko in norveško reprezentanco, s prvo je osvojil dve bronasti medalji na svetovnih prvenstvih.

Leta 2004 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Surahammars IF
| Švedska liga
| 52/53
|
| 5
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska liga
| 53/54
|
| 10
| 9
|
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska liga
| 54/55
|
| 7
| 23
|
| 23
|
| 8
|
| 2
| 4
|
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
| 10
| 11
|
| 11
|
|
|
| 6
| 8
|
| 8
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 56
|
| 9
| 5
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
| 14
| 12
| 13
| 25
|
| 2
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 9
| 7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
| 14
| 24
| 15
| 39
|
| 2
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
| 14
| 14
| 7
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 6
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 59/60
|
| 14
| 19
| 16
| 35
|
| 10
|
| 6
| 7
| 1

| 8
|
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 60/61
|
| 14
| 33
|
| 33
|
|
|
| 6
| 9
|
| 9
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 61/62
|
| 14
| 9
| 13
| 22
|
|
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 62/63
|
| 13
| 23
| 14
| 37
|
|
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 20
| 10
| 30
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 14
| 3
| 6
| 9
|
| 23
|
| 14
| 14
| 2
| 16
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 12
| 17
| 29
|
| 18
|
| 8
| 8
| 3

| 11
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
| 20
| 16
| 13
| 29
|
| 14
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 14
| 11
| 5
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 455
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Surahammars IF
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Švedski hokejski trenerji
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih